Łańcuch oddechowy – łańcuch transportu elektronów zachodzący w mitochondriach i na błonach komórkowych prokariontów
 Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów – łańcuch transportu elektronów zachodzący w chloroplastach i na błonach tylakoidów prokariontów